Adam Charles Clayton (1960) angol születésű ír zenész, a U2 basszusgitárosa
 Adam Stephen Clayton (1989) angol labdarúgó, a Middlesbrough FC középpályása